Шамбле може да се односи на:

 Шамбле (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шамбле (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шамбле (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Шамбле Бисјер, насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел